— японский сэйю и певец.

Об артисте 
Работает в компании I’m Enterprise. На шестой церемонии Seiyu Awards 2012 года удостоился награды в категории «Лучшее исполнение песни».

Известен по ролям Дзэнъицу Агацумы в аниме «Истребитель демонов», Конни Спрингера из «Атаки на титанов», Нобимару из Kemono Jihen, Нагаёси Онагавы из Backflip!! и Даби из «Моей геройской академии».

В 2018 году Хиро Симоно выпустил комплект виртуальной реальности, имитирующий нахождение рядом с артистом, в то время как он репетирует реплики у себя дома.

В 2021 году перенёс заболевание COVID-19.

Роли

Аниме-сериалы 
2002
 RahXephon — Аято Камина
2003
 Bobobo-bo Bo-bobo — Сибито
 Kaleido Star — Кен Роббинс
2004
 Boukyaku no Senritsu — Элан Витал
 Keroro Gunsou — Масаёси Ёсиокадайра
 Uta Kata — Рин
2005
 Cluster Edge — Агат Флюорит
 Fushigiboshi no Futagohime — Бана, Аура
 Jigoku Shoujo — Юдзи Нумата
 SoltyRei — Юто К. Стил
2006
 D.Gray-man — Сифу
2007
 Ef: A Tale of Memories. — Хиро Хироно
 Ghost Hunt — Томоаки Сакаути
 Nagasarete Airantou — Икуто Тохоин
 Oukiku Furikabutte — Юитиро Тадзима
 Sketchbook ~full color’s~ — Дайти Нэгиси
 Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou: Tou — Тацума Хию
2008
 Ef: A Tale of Melodies. — Хиро Хироно
 Inazuma Eleven — Синъити Ханда, Фидео Алдена
 Kannagi — Дзин Микурия
 Soul Eater — Хиро
 S · A: Special A — Тадаси Карино
2009
 Asura Cryin' — Такума Хигути
 Basquash! — Дэн Джей-Ди
 Fairy Tail — Сё
2010
 Baka to Test to Shoukanjuu — Акихиса Ёсии
 Detective Conan — Минору Мориваки (566 серия)
 Kami nomi zo Shiru Sekai — Кэйма Кацураги
 Kotoura-san — Дайти Мурото
 Mobile Suit Gundam Unicorn — Такуя Ирэи
 Nurarihyon no Mago — Куромару
 SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors — Рикусон Зетаплюс
 Tantei Opera Milky Holmes — Рэт
 Yosuga no Sora — Харука Касугано
 «Отвязная троица» — Сатоси Ябэ
2011
 30-sai no Hoken Taiiku — Хаяо Имагава
 Appleseed XIII — Ёсицунэ
 Baka to Test to Shoukanjuu: Ni! — Акихиса Ёсии
 Ben-To — Ё Сато
 Dragon Crisis! — Рюдзи Кисараги
 Oretachi ni Tsubasa wa Nai — Такаси Ханэда
 Sket Dance — Сасукэ Цубаки
 Kami nomi zo Shiru Sekai II — Кэйма Кацураги
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji LOVE 1000 % — Сё Курусу
2012
 Aoi Sekai no Chuushin de — Тежиров
 Binbougami ga! — Момоо Инугами
 Dakara Boku wa, H ga Dekinai. — Рёсукэ Кага
 Danball Senki — Хиро Оодзора
 Kuroko no Basuke — Юсукэ Танимура
 Tamako Market — Мэтя Мотимаддзи
2013
 GJ-bu — Кёя Синомия
 Hataraku Maou-sama! — Хандзо Урусихара / Люцифер
 Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami-hen — Кэйма Кацураги
 Karneval — Най
 Kotoura-san — Дайти Мурото
 Log Horizon — Содзиро Сэта
 Machine-Doll wa Kizutsukanai — Райсин Акабанэ
 Senyuu. — Альба
 Shingeki no Kyojin — Конни Спрингер
 Tokyo Ravens — Тэмма Момоэ
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji LOVE 2000 % — Сё Курусу
2014
 Akatsuki no Yona — Дзэно
 Baby Steps — Юкити Фукасава
 Battle Spirits: Saikyou Ginga Ultimate Zero — Мироку
 Crayon Shin-chan — Руй
 Diamond no Ace — Норифуми Каваками
 Donten ni Warau — Ракутё Такэда
 Kaitou Joker — Спейд
 Majimoji Rurumo — Нисино
 Nobunaga the Fool — Брут
 Toaru Hikuushi e no Koiuta — Нориаки Касивабара
 Tonari no Seki-kun — Тосинари Сэки
 Wake Up, Girls! — Куниёси Ота
 Z/X — Асука Тэннодзи
 «Бездомный бог» — Симэдзи
2015
 Ameiro Cocoa — Аой Токура
 Baby Steps Second Season — Юкити Фукасава
 Durarara!!×2 — Аоба Куронума
 Etotama — Такэру Амато
 Jitsu wa Watashi wa — Юта Симада
 Junjou Romantica 3 — Сииба Мидзуки
 K: Return of Kings — Котосака, Рюхо Камо
 Shingeki! Kyojin Chuugakkou — Конни Спрингер
 Tokyo Ghoul √A — Наки
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolution — Сё Курусу
 «Очень приятно, Бог» [ТВ-2] — Ятори
2016
 Days — Дзиро Хайбара
 Joker Game — Миёси
 Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096 — Такуя Ирэи
 Musaigen no Phantom World — Харухико Итидзё
 Norn9 — Сэнри Итиносэ
 Prince of Stride: Alternative — Аюму Кадоваки
 Scared Rider Xechs — Хиро Курама
 Servamp — Мисоно Арисуин
 Sousei no Onmyouji — Тэмма Уномия
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Legend Star — Сё Курусу
 Working!! — Такуя Коно
 «Берсерк» — Исидро
2017
 ACCA: 13-ku Kansatsu-ka — Джин Отас
 Dive!! — Тикува
 Isekai Shokudou — Сириус Алфейд
 Kaito x Ansa
 Sakura Quest — Такаси Ямада
 Shingeki no Kyojin Season 2 — Конни Спрингер
 Tsurezure Children — Такао Яманэ
 Yowamushi Pedal: New Generation — Исса Кабураги
2018
 Shingeki no Kyojin Season 3 — Конни Спрингер
2019
 My Roommate Is a Cat — Ацуси Кавасэ
 «Истребитель демонов» — Дзэнъицу Агацума
2020
 Munou na Nana — Нанао Накадзима
 Shingeki no Kyojin Final Season — Конни Спрингер
 «Питер Грилл и семя рационального мышления» — Питер Грилл
2021
 Kobayashi-san Chi no Maidragon S — Такэто Айда

Анимационные фильмы 
 RahXephon Tagen Hensoukyoku (2003) — Аято Камина
 Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken: Raoh-den Gekitou no Shou (2007) — Кэнсиро (в молодости)
 Cencoroll (2009) — Тэцу
 Inazuma Eleven: Saikyou Gundan Ogre Shuurai (2010) — Фидео Алдена, Синъити Ханда
 Appleseed XIII: Tartaros (2011) — Ёсицунэ
 Appleseed XIII: Ouranos (2011) — Ёсицунэ
 Inazuma Eleven Go vs. Danbouru Senki W (2012) — Хиро Оодзора
 K: Missing Kings (2014) — Котосака
 Shingeki no Kyojin Zenpen: Guren no Yumiya (2014) — Конни Спрингер
 Tantei Opera Milky Holmes: Gyakushuu no Milky Holmes (2016) — Дзиро Нэдзу
 «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» (2020) — Дзэницу Агацума

OVA 
 Munto: Toki no Kabe o Koete (2004) — Такаси
 Kaleido Star: New Wings Extra Stage (2004) — Кен Роббинс
 Memories Off 3.5 (2004) — Сёго Кага
 Kaleido Star ~Layla Hamilton Monogatari~ (2005) — Кен Роббинс
 Cluster Edge (2006) — Агат Флюорит
 Kaleido Star: Good dayo! Goood!! (2006) — Кен Роббинс
 Tsubasa Tokyo Revelations (2007—2008) — Субару
 Isekai no Seikishi Monogatari (2009) — Кэнси Масаки
 Saint Seiya: The Lost Canvas — Meiou Shinwa (2009—2010) — Элоун / Хейдс
 Mobile Suit Gundam Unicorn (2010) — Такуя Ирэи
 Sex Pistols (2010) — Норио Энъя
 Megane na Kanojo (2010) — Тацуя Такацука (4 серия)
 Saint Seiya: The Lost Canvas — Meiou Shinwa Dai-ni-Shou (2011) — Элоун / Хейдс
 Kami nomi zo Shiru Sekai: Yonnin to Idol (2011) — Кэйма Кацураги
 Corpse Party: Missing Footage (2012) — Сатоси Мотида
 Holy Knight (2012) — Синта Мидзумура
 Hori-san to Miyamura-kun (2012) — Сю Иура
 Kami nomi zo Shiru Sekai Tenri-hen (2012) — Кэйма Кацураги
 Kami nomi zo Shiru Sekai: Magical Star Kanon 100 % (2013) — Кэйма Кацураги
 Corpse Party: Tortured Souls (2013) — Сатоси Мотида
 Zetsumetsu Kigu Shoujo Amazing Twins (2013) — Кадзуки
 Noragami (2014) — Симэдзи
 Cyborg 009 Vs. Devilman (2015) — Сет / Киборг 0018

ONA 
 Gakumon!: Ookami Shoujo wa Kujikenai (2014) — Дзюдзу
 Pokémon Generations (2016) — Баку (12 серия)

Видеоигры 
 RahXephon Sokyuu Gensokyoku (2003) — Аято Камина
 Super Robot Wars MX (2004) — Аято Камина
 Phantom Brave (2004) — Эш
 Shadow Hearts: Covenant (2004) — Курандо Инугами
 Eureka Seven TR1: NEW WAVE (2005) — Самна Старджен
 Arabians Lost: The Engagement on Desert (2006) — Мисен Хильдегарде
 Aria the Natural: Tooi Yume no Mirage (2006) — главный герой
 Eternal Sonata (2007) — Аллегретто
 Inazuma Eleven (2008) — Синъити Ханда
 Disgaea 3: Absence of Justice (2008) — Алмаз фон Алмадин Адамант
 Tales of Symphonia: The Knight of Ratatosk (2008) — Эмиль Кастанье
 Final Fantasy XIII (2009) — Орфан (настоящая форма)
 Inazuma Eleven 3 (2010) — Фидео Алдена
 Resonance of Fate (2010) — Зефир
 Inazuma Eleven Strikers (2011) — Синъити Ханда
 Corpse Party (PSP) (2011) — Сатоси Мотида
 The Last Story (2011) — Юрис
 Inazuma Eleven Strikers (2011) — Фидео Алдена
 Phantasy Star Online 2 (2012) — Афин, Одза
 12 Ji No Kane to Cinderella: Halloween Wedding (2012) — Перо
 Tales of the Heroes: Twin Brave (2012) — Эмиль Кастанье
 Black Wolves Saga: Bloody Nightmare (2012) — Ричи
 Project X Zone (2012) — Зефир
 JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle (2013) — Сэкко
 Norn9 (2013) — Сэнри Итиносэ
 Tales of the World: Reve Unitia (2014) — Эмиль Кастанье
 Shinobi, Koi Utsutsu (2014) — Гарайя
 Dai Gyakuten Saiban: Naruhodou Ryuunosuke no Bouken (2015) — Рюносукэ Наруходо
 Ayakashi Gohan: Okawaritsu! (2015) — Ута Инусима
 Guardian’s Violation (2015) — Мерчелло
 I DOLL U (2015) — Рэо Сидо
 Moujuu-tsukai to Ouji-sama ~Flower & Snow~ (2015) — Лусиа
 Shinobi, Koi Utsutsu -Setsugekka Koi Emaki- (2015) — Гарайя
 Prince of Stride (2015) — Аюму Кадоваки
 Shironeko Tennis (2016) — Зиро Кисс
 Star Ocean: Integrity and Faithlessness (2016) — Тед
 Shin Megami Tensei IV: Final (2016) — Нанаси
 Hyakka Hyakurou Sengoku Ninpou-chou (2016) — Куроюки
 Harukanaru Toki no Naka de 6 Gentou Rondo (2016) — Ёродзу
 Storm Lover 2nd V (2016) — Кадзухиса Исудзу
 Bungo and Alchemist (2016) — Лев Толстой
 Danganronpa V3: Killing Harmony (2017) — Кокити Ома
 Disgaea 2: Dark Hero Days (2017) — Таро
 Hana Oboro ~Sengoku-den Ranki~ (2017) — Такэда Сингэн
 Shiro to Kuro no Alice (2017) — Нелло

Drama CD 
 Baka to Test to Shoukanjuu — Акихиса Ёсии
 Baka & Test Special Volume 11 Drama CD — Акихиса Ёсии
 Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shiteita. — Альцион
 Issei Fuubi -Gyakuten Oo’oku Koi Emaki- Vol 3. : Etsushi — Эцуси
 Kaichou wa Maid-sama — Комура
 Taisho Kuro Kazoku Vol. 5 — Kunie — Куниэ Нандзё
 Saint Seiya Episode.G — Лео Аиория
 Tokyo★Innocent — Мицухиро Мицуи
 Karneval — Най
 Kuro Yoshiwara Melancholia Vol 4: Mii Otoharu — Отохару Мии

Дубляж 
 Bones — Клинтон Гилмор
 Chloe — Дэвид Стюарт
 CSI: Crime Scene Investigation — Гильермо Зайдель
 The Contract — Крис Кин
 The Dust Factory — Райан Флинн
 Hannah Montana — Лукас
 RWBY (с 2013) — Жон Арк
 Star Wars: The Clone Wars — Джейбо Худ

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог Хиро Симоно
 Хиро Симоно на сайте I’m Enterprise